Tramping Lake est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, village de la Saskatchewan
, village de la Saskatchewan
Tramping Lake, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

Voir aussi

Homonymie de toponyme